Щілина — вузький довгастий отвір; шпара.
 Замкова щілина — отвір для ключа в замку
 Щілина — гірнича виробка.
 Щілина — короткий, вузький і глибокий рів, призначений для укриття людей від осколків, снарядів, бомб, танків:
 Відкрита щілина
 Перекрита щілина

Анатомія 
Щілина — вузька порожнина в організмі
 Голосова щілина — горизонтальна щілина в середній частині гортані, обмежена двома голосовими складками і медіальними поверхнями черпалоподібних хрящів
 Статева щілина — простір між великими статевими губами
 Щілина — велика борозна, яка ділить мозок на частки, а також на дві півкулі як, наприклад, поздовжня щілина. Окрім того, кожна півкуля великого мозку розділяється щілинами на чотири великі долі: лобову, тім'яну, потиличну та скроневу.